Вейт Грабер (нім. Veit Graber, a також Vitus Graber, * 2 липня 1844, с. Weer (федеральна земля Тіроль), Австрійська імперія — 3 березня 1892, м. Рим, Італія) — зоолог, доктор філософії, ректор Чернівецького університету.
 Вейт Брехер Віттрок (швед. Veit Brecher Wittrock; 5 травня 1839 — 1 вересня 1914) — шведський ботанік, відомий своїми роботами в галузі альгології.

 Ліна Вейт (англ. Lena Waithe 17 травня 1984 року, Чикаго, США) — американська акторка, продюсер та сценарист.
 Дуг Вейт, Дуглас Деніел Вейт (англ. Douglas Daniel Weight; 21 січня 1971, м. Детройт, США) — американський хокеїст, центральний нападник.

Топонім 
 Вейт-Парк (Міннесота), Вейт-Парк (англ. Waite Park) — місто в окрузі Стірнс, штат Міннесота, США.